Het tennistoernooi van Wimbledon in 2000 bij de mannen werd voor de 114e keer gehouden van maandag 26 juni tot en met zondag 9 juli in de Londense wijk Wimbledon. De Amerikaan Pete Sampras won voor de zevende keer het toernooi door in de finale de Australiër Patrick Rafter met 6-7(10), 7-6(5), 6-4, 6-2 te verslaan.

Algemeen

Opzet 
 Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
 De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five). In de beslissende vijfde set moest met twee games verschil gewonnen worden.

Geplaatste spelers 
Bij de loting kregen de beste 16 spelers van de ATP-ranglijst een geplaatste status. Geplaatste spelers ontliepen elkaar in de eerste drie ronden. De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ATP

Wimbledon
ITF-toernooi in 2000